Zarzycki ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Zarzycki (1914–1995), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Divisionsgeneral, Bürgermeister von Warschau

 Wojtek Zarzycki (* 1982), polnisch-kanadischer Fußballtorhüter